e-Boks Sony Ericsson Open 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на закрытых хардовых кортах.

Турнир-2010 является дебютным, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Копенгагене со 2 по 8 августа 2010 года. Турнир являлся последним соревнованием WTA в Европе до US Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Каролина Возняцки (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Каролина Возняцки в третий раз в сезоне в финале турнира. Второй раз она выигрывает этот матч (, несмотря на статус игрока Top5 по ходу всего года оба выигранных турнира имели низшую категории WTA ).
 Клара Закопалова впервые за 18 месяцев выходит в финал турнира WTA. Этот финал позволил чешке впервые с 12 июня 2006 войти в Top40 одиночного рейтинга.

Парный разряд

Факты 
 Юлия Гёргес в третий раз в году в финале парного турнира. Во второй раз она побеждает и впервые это турнир WTA.
 Анна-Лена Грёнефельд также во второй раз в финале турнира WTA и впервые побеждает в нём.
 Виталия Дьяченко в пятый раз в финале парного турнира в году и в третий раз его уступает. Россиянка проигрывает оба финала в WTA.
 Татьяна Пучек впервые в сезоне в финале парного турнира.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA

Примечания

См. также 
 e-Boks Sony Ericsson Open

 WTA Тур 2010

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Дания
Теннис
Август 2010 года
2010